Herrenwies ist der Ortsname von:

 Herrenwies (Arnschwang), Ortsteil der Gemeinde Arnschwang, Landkreis Cham, Bayern
 Herrenwies (Forbach), Ortsteil der Gemeinde Forbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Herrenwies (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch
 Herrenwieser
 Herrnwies